Vadem - een lengtemaat
 Fathom - een Britse film uit 1967